Silver Bay kan syfta på följande:
 Silver Bay, Minnesota, ort, Lake County, 
 Silver Bay, New York, ort,